Peng Shuai era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Commonwealth Bank Tournament of Champions.

Il singolare del torneo di tennis OEC Taipei Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ayumi Morita che ha battuto in finale Kimiko Date Krumm 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Zheng Jie (secondo turno)
  Ayumi Morita (campionessa)
  Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
  Misaki Doi (quarti di finale)

 Ol'ga Govorcova (semifinali)
 Chan Yung-jan (secondo turno)
 Kimiko Date Krumm (finale)
 Chang Kai-chen (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

OEC Taipei Ladies Open 2011